Schwerelos bzw. schwerelos ist:

 Schwerelos (Album), ein Album der deutschen Schlagersängerin Andrea Berg
 Schwerelos (Film), ein Fernsehfilm von Silvia Casalino aus dem Jahr 2011
 Schwerelos (Roman), ein Roman von Ildikó von Kürthy
 Schwerelos (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Alexander Böhm aus dem Jahr 2012
 Tatort: Schwerelos, TV-Krimi (2015)
Siehe auch:
 Schwerelosigkeit